Prvo jugoslavensko prvenstvo u odbojci za žene za klubove je održano 1946., a prvak je bila ekipa Poleta iz Maribora.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1946